АО «Алмалыкский ГМК» (АГМК) () — горно-металлургическое предприятие в городе Алмалык Ташкентской области, одно из крупнейших горно-металлургических предприятий в Узбекистане, производитель порядка 90 % серебра и 20 % золота в Узбекистане, крупнейший производитель меди в Центральной Азии.

Алмалыкский район является территорией, специализированной на добыче руды. Многие древние находки, датируемые IX—XII веками до нашей эры, а также следы добычи руды упоминаются повсеместно. Об этом свидетельствуют раскопки меди, монет, цинка, золота, серебра, железа, аметиста, ферузы и др.в древних поселениях окрестностей Алмалыка. Почти все месторождения руды, обработанные Комбинатом, были обнаружены по следам этих древних месторождений.

Горнодобывающая и металлургическая отрасли в нашей стране развиваются из года в год. В частности, горнодобывающие металлурги, представляющие более 40 национальностей, работают на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, флагмане узбекской цветной металлургии Узбекистана, объединяющем около 35 000 горно-металлургов. АО «Алмалыкский ГМК» является одним из крупнейших промышленных предприятий Узбекистана, которое за 70-летнюю историю внесло достойный вклад в развитие экономического потенциала нашей страны,производственной мощностью базируется на запасах группы медно-молибденовых, свинцово-цинковых и золото-серебряных месторождений, располагающихся на территориях Ташкентской, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской областей Республики Узбекистан.

Многие элементы периодической таблицы Менделеева находятся в руде, добытой на полях комбината, специализирующегося на добыче и переработке редких драгоценных металлов.

Сегодня в АО «Алмалыкский ГМК» по добыче и переработке руд,благородных и цветных металлов представляет собой сложный промышленный комплекс, включающий шесть рудников, пять обогатительных комплексов, три металлургических завода, Ангренский трубный завод основном ориентированный на экспорт медных труб, а также Джизакский и Шерабадский цементные заводы, Научно-производственное объединение по производству редких металлов и твёрдых сплавов, Управление промышленного железнодорожного транспорта, в которое входят: 3 железнодорожных цеха, Управление автомобильного транспорта имеющее 8 автобаз, а также около 40 вспомогательных цехов, отделов и служб.Завод известняка, который поставляет известковое сырье для наших предприятий, завод взрывчатых веществ, теплоэнергоцентраль, цех промышленного водоснабжения, управление электрических сетей, управление капитального строительства, трест «Олмаликметаллургкурилиш», управление специализированных ремонтных работ, и так далее.

Золото и серебро, произведенные на комбинате, имеют знак качества для Лондонской фондовой биржи «Хороший поставщик». В процессе производства меди было внедрено управление системой качества и получен международный сертификат соответствия. Этот сертификат соответствия также выдан производственному процессу Джизакского цементного завода.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Предприятия Ташкентской области
Алмалык